Храм Святой Великомученицы Варвары на Варварке — приходской православный храм в Тверском районе Москвы. Относится к Иверскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

История 

Храм во имя Варвары Великомученицы предположительно существовал ещё в XIV веке немного южнее современной церкви. В 1514 году под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового было построено каменное здание. В 1796—1801 годах майор артиллерии Иван Барышников и московский купец первой гильдии, владелец крупного колокололитейного завода Николай Самгин (1750—1838) заказали новое здание церкви. Построил его архитектор Родион Казаков. В начале XIX века в церкви сначала пресвитером, а затем протоиереем состоял писатель Иоанн Кандорский.

Существует городская легенда, что в 1812 году французы использовали храм под конюшню. Но в силу его архитектурных особенностей: узких крутых лестниц, высокого цоколя — это просто невозможно было сделать. Здание сильно пострадало от мародёров и пожара и было восстановлено в 1820-х годах.

В 1920-х годах церковь была перестроена (разобран верхний ярус колокольни) и закрыта. В 1965—1967 годах, при благоустройстве территории около возведённой гостиницы «Россия», её отреставрировали, под руководством архитектора Георгия Макарова была восстановлена колокольня.

В 2007 году при археологических раскопках под храмом был обнаружен фундамент древней алевизовской церкви XVI века.
Очередная реставрация была проведена в 2014—2015 годах. Проект предусматривал восстановление облика храма 1880-х годов по сохранившемся фотографиям. В ходе работ была отреставрирована штукатурная поверхность фасадов, элементы лепного декора фасадов. На основе старых фотографий были воссозданы завершение колокольни и кресты.

Святыни 
В храме Варвары на Варварке хранилась часть перста Варвары с перстнем, перенесённая в церковь Иоанна Воина на Якиманке.

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 
 В Москве найдены остатки постройки Алевиза Нового // REGNUM. 16 марта 2007.
 Храм Варвары на sobory.ru
 Храм вмц. Варвары на Варварке, Патриаршее подворье храмов в Зарядье

Здания и сооружения Варварки
Здания, спроектированные Родионом Казаковым
Москва
Варвары
Храмы Китай-города
Москва
Храмы, построенные в 1801 году в России